C10H13NO2 – formula molecolare della fenacetina
C10H13NO2 – formula molecolare del MDA (chimica)

Formule molecolari